Wireless application protocol
 Wireless access point
 WAP (Cardi B), een nummer van de Amerikaanse rappers Cardi B en Megan Thee Stallion